Rollingen steht für:

 den Ortsteil Rollingen der luxemburgischen Gemeinde Mersch
 den deutschen Namen der französischen Gemeinde Raville 
 Rollingen (Adelsgeschlecht), ein luxemburgisches Dynastengeschlecht

Rollingen ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Hartard von Rollingen (1633–1719), Fürstbischof von Speyer und Fürstpropst von Weißenburg
 Karl Wolfgang Heinrich von Rollingen (1676–1730), deutscher Adeliger und Domherr